Miejscowości w USA:
 Dillsboro – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Dillsboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Dillsboro (ang. Dillsboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson